В городе существуют многие религиозные конфессии.

Русская православная церковь 

Согласно данным администрации Екатеринбурга в январе 2017 года в городе было зарегистрировано 32 тысячи человек, отмечающих православное Рождество (что по церковным правилам является обязательным для верующих). То есть православные составляют 2,13 % от всех жителей города.

 В Екатеринбурге находится Екатеринбургская митрополия Русской православной церкви. 17 апреля 2010 года с пастырским визитом город посетил Святейший Патриарх Кирилл.
 Свято-троицкий кафедральный собор
 Иоанно-Предтеченский кафедральный собор. Единственный храм, действовавший в советское время
 Храм на Крови
 Храм во имя святого целителя Пантелеимона
 Преображенская церковь
 Храм в честь Святой Живоначальной Троицы
 Храм в честь Успения Пресвятой Богородицы (Успенская домовая церковь)
 Храм в честь Рождества Христова
 Храм во и́мя Свято́й Блаже́нной Ксе́нии Петербу́ргской
 Храм во имя святителя Иннокентия, митрополита Московского
 Церковь в честь Казанской иконы Божией Матери
 Храм в честь иконы Божией Матери «Державная»
 Храм Серафима Саровского
 Церковь Покрова Пресвятой Богородицы (Горный Щит)

Армянская Апостольская церковь 

 Церковь Сурб Карапет
Первый в Екатеринбурге храм Армянской Апостольской церкви во имя святого Карапета (Иоанна Предтечи) был заложен в 2005 году, а достроен и освящён 14 октября 2013 года.

Католичество 

 Храм Святой Анны
Первый в Екатеринбурге католический храм католическая община построила на коллективные пожертвования в 1884 году. После революции 1917 года храм был разорён, а в начале 60-х годов здание храма было снесено. В начале 90-х годов XX века после регистрации католического прихода было получено разрешение на строительство храма на месте бывшей хозяйственной пристройки к разрушенному. 30 июля 2000 года новый храм был освящён епископом Иосифом Вертом.

Ислам 
В городе существует достаточно крупная мусульманская община, которая испытывает нехватку мечетей — в настоящее время в городе существуют лишь две небольших мечети официальных мечети: Абу-Ханифа — в районе Татаро-Башкирского (мусульманского) кладбища и соборная мечеть в районе т. н. «цыганского поселка» недалеко от парка им.50-ти летия ВЛКСМ. В настоящий момент в городе-спутнике Екатеринбурга — Верхней Пышме построены еще две мечети: Рамазан неподалеку от Верхнепышминского (Александровского) кладбища и Медная мечеть им. имама Исмагила аль-Бухари рядом с городским парком.

24 ноября 2007 года был заложен первый камень в строительство большой Соборной мечети с четырьмя минаретами на 2500 прихожан в непосредственной близости от кафедрального собора и синагоги, тем самым образуя «площадь трёх религий». Мечеть планировалось построить к саммиту ШОС, но из-за проблем с финансированием строительство не сдвинулось с нулевой отметки и в настоящее время заморожено. 1 октября 2010 в Екатеринбурге был зарегистрирован Уральский муфтият. В настоящий момент на месте планируемой Большой соборной мечети временно располагается малая мечеть «Нур-Усман».

Методистская церковь 
Была открыта в 2001 году, её строительство велось почти 10 лет, на средства налогоплательщиков из США.

Иудаизм 
Действующая синагога (Хабад) открылась в 2005 году — на том же месте, где до 1962 года находилась старая синагога, построенная ещё в XIX веке.

Утраченные храмы 
Большинство религиозных сооружений города было разрушено в годы советской власти — помимо синагоги были взорваны три самых больших православных храма — Богоявленский кафедральный собор (сейчас на его месте площадь 1905 года), Екатерининский собор (сейчас — площадь Труда), храм-колокольня «Большой Златоуст» (был самым высоким зданием в дореволюционном Екатеринбурге — высотой 77 метров), лютеранская кирха во имя св. Петра и Павла Екатеринбурга и римско-католический храм Святой Анны (новый католический храм с тем же именем был построен в 2000 году). Другие церкви использовались в качестве складов и промышленных площадок. В последнее время некоторые храмы восстанавливаются — в 2004 году здание Успенской церкви на ВИЗе, в котором с 1943 года размещался хлебозавод № 3, было возвращено епархии, собирающейся восстановить храм; с 2006 года по сохранившимся чертежам ведётся восстановление «Большого Златоуста», которое планируется закончить в 2010 году.

Галерея

Примечания